Resurrection er det engelske ord for genopstandelse, særlig Jesu opstandelse.

Resurrection kan også henvise til:

 Resurrection (film fra 1909), en amerikansk stumfilm
 Resurrection (film fra 1912), en amerikansk stumfilm
 Resurrection (film fra 1980), en amerikansk spillefilm
 Resurrection (tv-serie), en amerikansk fantasy-drama tv-serie fra 2014.
 Resurrection, en EP af bandet Fear Factory